Pietraschen ist ein deutscher Name von Orten, die in Polen liegen:
 Pietraschen, 1938 bis 1945 Rauental (Ostpr.), Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Pietrasze (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pietraschen, 1938 bis 1945 Petersgrund (Dorf), Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Pietrasze (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pietraschen, 1938 bis 1945 Petersgrund (Gut), Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Pietrasze (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Pietraschen, historischer Name des Ortes Petrelskehmen, 1938 bis 1945 Peterkeim, Kreis Darkehmen/Angerap, Ostpreußen, seit 1945: Pietraszki (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren